Die Treviso Open 2016 waren das 146. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 24. bis 26. November 2016 im BHR Treviso Hotel in Treviso (Italien) statt.

Sieger wurde David Alcaide. Der Spanier sicherte sich seinen zweiten Euro-Tour-Sieg durch einen 9:6-Finalerfolg gegen den Deutschen Joshua Filler. Den dritten Platz belegten der Pole Mieszko Fortuński und der Niederländer Niels Feijen, der das vorangegangene Euro-Tour-Turnier, die Dutch Open 2016, gewonnen hatte.
Titelverteidiger war der Engländer Mark Gray, der im Achtelfinale gegen Marco Teutscher ausschied.

Finalrunde 
Die 163 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Treviso Open 2016 bei azbilliards.com
 Treviso Open 2016 bei sixpockets.de

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2016
Billardturnier in Treviso